Morning Phase — двенадцатый студийный альбом американского музыканта Бека, вышедший 21 февраля 2014 года на лейбле Capitol Records. Продюсером был сам Бек. Диск возглавил американский рок-чарт Top Rock Albums, достиг № 2 в Канаде (Canadian Albums Chart) и № 3 в США (Billboard 200), а также получил в феврале 2015 года три премии Грэмми в категориях Лучший альбом года, Лучший рок-альбом и .

Первые записи музыкального материала для нового альбома Бек начал делать ещё в 2005 году в Нэшвилле, но они оставались незаконченными несколько лет. В 2013 году Бек впервые анонсировал выход нового альбома и заключил контракт с лейблом Capitol Records.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков.
8 февраля 2015 года альбом получил три музыкальных премии Грэмми в категориях Лучший альбом года, Лучший рок-альбом и . В момент награждения рэпер Kanye West попытался выскочить на сцену с критическими замечаниями.
Morning Phase дебютировал на № 3 в американском хит-параде альбомов Billboard 200 с тиражом более чем 87 000 копий в первую неделю релиза, став вторым для Бека самым успешным дебютом в США, после диска Guero (2005). Альбом также вошёл в top 10 в Великобритании, Канаде, Дании, Швейцарии, Голландии, Австралии и Новой Зеландии. К февралю 2015 года Morning Phase был продан в числе 300 000 копий в США.

Список композиций

Награды

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы Capitol Records
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы на английском языке
Рок-альбомы
Премия «Грэмми» за лучший рок-альбом
Альбомы Бека